Naurath est un toponyme pouvant désigner :

Toponyme

Naurath (Eifel), commune de Rhénanie-Palatinat au nord de la rivière Moselle
 Naurath (Wald), commune de Rhénanie-Palatinat au sud de la rivière Moselle